

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Dąbrowa Wielka – część miasta Woźniki
 Dąbrowa Wielka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Nowa Wieś Wielka 
 Dąbrowa Wielka – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz 
 Dąbrowa Wielka – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Czyżew-Osada

Jezioro 
 Dąbrowa Wielka – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Dąbrówno.